Дон Па́уэлл (; 28 ноября 1896 — 14 ноября 1965) — американская писательница и драматург, автор многочисленных романов и рассказов.

Она выпустила множество романов, особенно успешными стали её произведения в начале 1940-х годов. Самой успешной её книгой считается роман «Время рождаться», по которому впоследствии была поставлена театральная пьеса. Кроме этого в разные годы несколько её произведений были экранизированы в кино. В 2010 году режиссёр  анонсировал фильм «Возвращение в Сорренто» по её роману 1932 года  (сценарий известного драматурга Дэвида Мэмета, в главных ролях Фелисити Хаффман и Уильям Мэйси).

Дон Пауэлл умирала медленно и мучительно от колоректального рака в 1965 году.

Библиография 
 1925 — Whither
 1928 — She Walks in Beauty
 1929 — The Bride’s House
 1930 — Dance Night
 1932 — The Tenth Moon (также известная как Come back to Sorrento)
 1933 — Big Night (пьеса)
 1934 — Jig Saw: A Comedy (пьеса)
 1934 — The Story of a Country Boy
 1936 — Turn, Magic Wheel
 1938 — The Happy Island
 1940 — Angels on Toast
 1942 — A Time to Be Born
 1944 — My Home Is Far Away
 1948 — The Locusts Have No King
 1954 — The Wicked Pavilion
 1956 — A Man’s Affair (переизданная как Angels on Toast)
 1957 — A Cage for Lovers
 1962 — The Golden Spur. Viking

Посмертные издания под редакцией Тима Пейджа:
 1994 — Dawn Powell At Her Best
 1995 — The Diaries of Dawn Powell, 1931—1965
 1998 — Sunday, Monday and Always
 1999 — Selected Letters of Dawn Powell, 1913—1965
 1999 — Four Plays
 2001 — Novels 1930—1942
 2001 — Novels 1944—1962

Примечания

Ссылки 
 The Library of America Presents Dawn Powell; extensive information on Powell’s life and works, along with commentary

Выпускники колледжа Лейк Эри
Умершие от колоректального рака
Похороненные в Нью-Йорке